Cortegana hace referencia a varios artículos:

Localidades de España
 Cortegana (Huelva), municipio de la provincia de Huelva, comunidad autónoma de Andalucía;
 Cortegana (Badajoz), pedanía de Solana de los Barros, provincia de Badajoz, comunidad autónoma de Extremadura.